Појам  може да се односи на:
Едвард Црни Принц,
Едвард од Вестминстера,
Едвард од Мидлхама,